Дневник Луизы Ложкиной:

 «Дневник Луизы Ложкиной» — роман Кати Метелицы.
 «Дневник Луизы Ложкиной» — российский телесериал 2015 года на телеканале «Ю», экранизация одноимённого романа Кати Метелицы.